Vani est une coutume que l'on retrouve dans certaines parties du Pakistan où des filles, souvent mineures, sont données en mariage ou en servitude à une famille en guise de compensation pour mettre fin à des différends, souvent des meurtres ;
La municipalité de Vani (en géorgien : ვანის მუნიციპალიტეტი, phonétiquement vanis mounitsipalitéti) est un district de la région d'Iméréthie en Géorgie ;
 Vani, ville principale de la municipalité antérieure.